Двадцать центов (20 центов):

 Двадцать центов (Австралия) — монета, которая была выпущена в связи с переходом на десятичную валюту с 14 февраля 1966 года.
 Двадцать центов (Гонконг) — разменная единица гонконгского доллара, равная пятой части.
 Двадцать центов (США) — серебряные монеты США номиналом в 20 центов, которые чеканились несколько лет — с 1875 по 1878 годы.